II чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении 2006 проводился с 10 по 12 февраля в таиландской Патайе. В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена из 25 стран. За три дня были разыграны 26 комплектов наград.

Участники

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Сайт ААА (Asian Athletics Association)

2006
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Чемпионаты Азии в Таиланде
2006 год в лёгкой атлетике
Февраль 2006 года
Международные спортивные соревнования в Паттайе